Bengt Ronnie Peterson, švedski dirkač Formule 1, * 14. februar 1944, Örebro, Švedska, † 11. september 1978, Monza, Italija.

Ronnie Peterson je pokojni švedski dirkač Formule 1. Debitiral je na Veliki nagradi Monaka 1970 z moštvom March. Največja uspeha, dve drugi mesti v prvenstvu, je dosegel že v naslednji sezoni sezoni 1971 z Marchom in sezoni 1978 z Lotusom. Toda tri dirke pred koncem prvenstva 1978, na Veliki nagradi Italije se je smrtno ponesrečil v trčenju takoj po štartu v katerem so bili udeleženi tudi James Hunt, Riccardo Patrese, Vittorio Brambilla, Hans-Joachim Stuck, Patrick Depailler, Didier Pironi, Derek Daly, Clay Regazzoni in Brett Lunger. Kasneje je Hunt za to nesrečo neupravičeno krivil Patreseja. Hunt, Regazzoni in Depailler so uspeli rešiti Petersona iz gorečega dirkalnika, toda šele po dvajsetih minutah so prišla reševalna vozila, pa še ta so najprej usmerila svojo pozornost na poškodovanega domačina Brambillo. Peterson, ki je imel hude poškodbe nog, toda ni bilo videti da bi bil v življenjski nevarnosti, je po operacijskem posegu ponoči umrl.

Popolni rezultati Formule 1

|-
! rowspan="2" | 
! Antique Automobiles Racing Team
! rowspan="2" | March 701
! rowspan="2" | Cosworth V8
| JAR
| ŠPA
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
|bgcolor="#CFCFFF"| BELNC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | -
! rowspan="2" | 0
|-
! Colin Crabbe Racing
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ9
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB9
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
| AVT
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#CFCFFF"| KANNC
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA11
| MEH
|
|
|
|
|-
! rowspan="2" | 
! rowspan="2" | STP March Racing Team
! rowspan="2" | March 711
! Cosworth V8
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR10
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT8
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#DFDFDF"| KAN2
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 33
|-
! Alfa Romeo V8
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3" | 
! rowspan="3" | STP March Racing Team
! March 721
! rowspan="3" | Cosworth V8
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG6
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="3" | 9.
! rowspan="3" | 12
|-
! March 721X
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#CFCFFF"| MON11
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! March 721G
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT12
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA9
|bgcolor="#000000" style="color:white"| KANDSQ
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="2" | 
! rowspan="2" | John Player Team Lotus
! Lotus 72D
! rowspan="2" | Cosworth V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 52
|-
! Lotus 72E
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠVE2
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ11
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|
|
|-
! rowspan="2" | 
! rowspan="2" | John Player Team Lotus
! Lotus 72E
! rowspan="2" | Cosworth V8
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG13
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA6
|
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ8
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#CFCFFF"| VB10
|
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#FFDF9F"| KAN3
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
!rowspan="2"| 5.
!rowspan="2"| 35
|-
! Lotus 76
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|
|
|
|
|
|
|-
! 
! John Player Team Lotus
! Lotus 72E
! Cosworth V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA15
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR10
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| MON4
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE9
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ15
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|
|
|
! 13.
! 6
|-
!rowspan="3"| 
! John Player Team Lotus
! Lotus 77
!rowspan="3"| Cosworth V8
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 11.
!rowspan="3"| 10
|-
! March Engineering
! rowspan="2"| March 761
|
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE7
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA19
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT6
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN9
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|
|-
! Theodore Racing
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ZZDA10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! 
! Elf Team Tyrrell
! Tyrrell P34
! Cosworth V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA8
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA12
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM9
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA6
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA16
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
! 7.
! 14
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| John Player Team Lotus
! Lotus 78
!rowspan="2"| Cosworth V8
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG5
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#FFFFBF"| JAR1
|bgcolor="#DFFFDF"| ZZDA4
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF" rowspan="2"| 2.
|bgcolor="#DFDFDF" rowspan="2"| 51
|-
! Lotus 79
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠVE3
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|
| ZDA
| KAN
|
|-
|}

Glej tudi 

 seznam švedskih dirkačev
 seznam nesreč s smrtnim izidom v Formuli 1

Švedski dirkači
Švedski vozniki Formule 1
Privatniki Marcha Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Theodorovi dirkači Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači